Miasta w USA:
 Danby – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Danby – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

Gminy w USA:
 Danby (ang. Danby Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Danby (ang. Danby Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Danby (ang. Danby Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
W Wielkiej Brytanii:
 Danby – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)